Ричи Эшберн (; 1927—1997) — американский бейсболист главной лиги бейсбола, имевший прозвища «Putt-Putt», «The Tilden Flash» и «Whitey». В 1995 году был введен в , а в 2004 году — в .

Биография 

Родился 19 марта 1927 года в городе Тилден, штат Небраска. Здесь вырос на ферме родителей. Затем стал профессионалом бейсбола, а позже был комментатором бейсбольной команды Филадельфия Филлис.

Выступал за команды:
 1948—1959 − Филадельфия Филлис
 1960—1961 − Чикаго Кабс
 1962 − Нью-Йорк Метс

Начиная с 1963 года был телерадиокомментатором своей родной команды. Собирался выйти на отдых после сезона 1997 года, но умер от сердечного приступа 9 сентября 1997 года в Нью-Йорке. Похоронен на кладбище Gladwyne Methodist Church Cemetery округа Монтгомери, штат Пенсильвания.

Ричи Эшберн был соучредителем фонда Richie Ashburn Foundation (с 1998 года — Ashburn-Harry Kalas Foundation), который предоставляет бесплатный бейсбольный лагерь для 1100 детей из малообеспеченных семей и присуждает гранты для школ и колледжей.

За ним навечно остался закреплён первый номер команды «Филадельфия Филлис».

Интересный факт 
Во время бейсбольного матча 17 августа 1957 года Эшберн неудачно отбил мяч и попал им в зрительницу Элис Рот (), жену спортивного комментатора Philadelphia Bulletin Эрла Рота (), сломав ей нос. Когда игра после этого инцидента возобновилась, Эшберн сфолил ещё один мяч, который снова попал в Элис, когда её уносили на носилках. Несмотря на это досадное происшествие, Ричи Эшберн в дальнейшем на протяжении многих лет поддерживал с Элис Рот дружеские отношения.

Примечания

Ссылки 
 Richie Ashburn: Why The Hall Not? 
 Необычные и интересные факты из мира спорта

Бейсболисты США
Игроки «Филадельфия Филлис»
Игроки «Чикаго Кабс»
Игроки «Нью-Йорк Метс»
Члены бейсбольного Зала славы
Бейсболисты МЛБ с неиспользуемыми номерами
Центральные аутфилдеры МЛБ